Piñel de Arriba kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Piñel de Arriba (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Piñel de Arriba (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar